

Denkmäler 
Diese Teilliste der Liste der Baudenkmäler in Aachen umfasst alphabetisch nach Straßennamen von P bis Z sortiert die Baudenkmäler in Aachen-Mitte. Weitere Teillisten gibt es für die Straßennamen von A bis H und von I bis O. Eigene Teillisten gibt es für die Baudenkmäler in Burtscheid, in Forst und im Frankenburger Viertel.

|}

Ehemalige Denkmäler 

|}

Siehe auch 

 Liste der Bodendenkmäler in Aachen
 Liste der Straßen in Aachen-Mitte
 Translozierte Bauwerke in Aachen
 Werke von Jakob Couven
 Werke von Johann Joseph Couven

Weblinks 
 Denkmalliste der Stadt Aachen (PDF; 129 kB)
 Baudenkmäler in Aachen-Mitte im Geoportal Aachen
 Walter Holtzhausen/Jochen Richart: Südstraße und das Reumontviertel; S. 109–137

Einzelnachweise 

Aachen3
!Liste Mitte Pz